Passionita Lolita é o décimo álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira. 
Foi lançado em 2001 pela editora Pomme. 

Contém 14 faixas, das quais se destacam "Se acordo e tu não estás" e "Quem era eu sem ti", temas que fazem parte da compilação "20 Anos de Canções", lançada em 2008

Faixas
 "Elle Et Moi" - 03:32
 "Karma" - 04:22
 "Passionita Lolita" - 04:08
 "Il faudrait jamais que le temps passe" - 04:56
 "Tant que t'es en vie" - 04:01
 "Ça me rend fou" - 04:27
 "Quem era eu sem ti" - 03:35
 "Já que te vais" - 07:33
 "Um homem muda" - 04:25
 "A sonhar contigo" - 04:09
 "Não desisto de ti" - 04:27
 "Mais que primeira paixão" - 03:39
 "Se acordo e tu não estás" - 05:21
 "Quando eras minha" - 04:14
	 

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 2002
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa